Сидни Ричард Йейтс () — американский политик-демократ, представлял штат Иллинойс в Палате представителей в течение 48 лет.

Биография 
После окончания учёбы в Чикагском университете Йейтс был призван на службу в ВМС (1944—1946).

В 1949—1963 и 1965—1999 заседал в Палате представителей, представляя 9-й избирательный округ Иллинойса

В середине 1950-х годов Сенатор от штата Мэн Фредерик Пейн выступил инициатором принятия в 1958 закона о запрете продажи ножей с выкидными лезвиями. В обсуждениях активно принимал участие и Йейтс, так как тоже являлся сторонником теории того, если прекратить продавать такие ножи, то преступность среди молодёжи упадёт. Закон не оправдал ожиданий, так как банды вместо ножей стали использовать огнестрельное оружие.

В 1962 баллотировался в Сенат, но проиграл республиканцу Эверетту Дирксену. Недолго работал в ООН. В 1964 году снова был избран в Палату представителей. Там же являлся членом Комитете по ассигнованиям.

Сидни Йейтс был в хороших отношениях с чикагскими либералами-реформаторами. Также он являлся сторонником поддержки Израиля США.

В 1993 президент Билл Клинтон наградил его гражданской Президентской медалью. В 1999 здание Аудиторс Билдинг Комплекс в Вашингтоне было переименовано в честь Йейтса — «Сидни Йейтс Билдинг».

Он является самым долгоживущим членом Палаты представителей США от штата Иллинойс. Он является 10-м по продолжительности членом Конгресса США за всю историю его существования, а также имеет самый длительный срок пребывания в Конгрессе среди всех членов, чье пребывание в Конгрессе включало перерыв в работе.

Примечания

Ссылки 
 Биографический справочник Конгресса США
 

Члены Палаты представителей от штата Иллинойс
Члены Демократической партии США от Иллинойса
Американский военно-морской персонал Второй мировой войны
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы права Чикагского университета
Награждённые Президентской гражданской медалью